Улица воеводы Степы () — одна из главных улиц Белграда, названа в честь сербского полководца Степы Степановича.

Начинается от одной из важных транспортных развязок Белграда —  на бульваре Освобождения и оканчивается на пересечении с улицей Стражарска коса; является самой длинной улицей Белграда. Улица дважды реконструировалась: в 2003—2004 и 2014—2015 годах. После реконструкции стала бульваром.

В числе значимых городских объектов на бульваре находятся: Транспортный факультет и  Белградского университета, Институт «Кирило Савић», , , Школа «Војвода Степа», , , , а также банки, магазины, кафе, жилые дома.

Движение рейсовых автобусов №№ 18, 25П, 33, 39, 401 и Е9 организовано городской транспортной компанией «Белград». На некоторых участках улицы работают трамвайные маршруты 9, 10 и 14.

Примечания

Ссылки 
 Обзор районов Белграда. Часть 1. Вождовац.
 Ulica vojvode Stepe, Voždovac, Beograd (видео)

Улицы Белграда